Ann Moyal (1926–2019), historienne des sciences australienne.
 Esther Moyal (1874-1948), journaliste, écrivaine et militante des droits des femmes ;
 José Enrique Moyal (1910-1998), mathématicien-physicien australien d'origine israélienne ;
 Kobi Moyal (1987-), footballeur international israélien ;
 Robert Castel (1933-), acteur français.

Divers 
 Le développement de Kramers-Moyal, processus stochastique.
 Médaille Moyal
Patronyme juif